De Bono, een boek van Albertus Magnus
Edward de Bono, psycholoog
Emilio De Bono, Italiaans politicus